Рапидс има више значења:
 Округ Рапидс (Луизијана)
 Рапидс (Њујорк)